Станисла́в Гу́ставович Струми́лин (Струми́лло-Петрашке́вич) () — советский  и статистик, академик АН СССР (1931). Герой Социалистического Труда (1967). Лауреат Ленинской (1958) и Сталинской (1942) премий. Один из авторов планов индустриализации СССР.

Биография 
Родился в обедневшей дворянской семье Струмилло-Петрашкевичей, происходящей от маршала Великого княжества Литовского Станислава Петрашковича Стромилы. В 1896 году окончил Скопинское реальное училище и поступил в Электротехнический институт в Санкт-Петербурге. Окончил коммерческое отделение Петербургского политехнического института (1914).

Политическая деятельность 
С 1897 года участвовал в революционном движении, в 1899 году участвовал во Всеобщей студенческой забастовке, в том же году был отчислен из института и отдан в солдаты. Вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899—1920 годах член РСДРП, меньшевик. После службы в армии был отправлен в ссылку в Вологду (1902) на три года, однако уже через полгода (8 июня 1902) бежал из ссылки. Трижды арестовывался (1901, 1903 и 1905). Делегат IV (Стокгольмского) (1906) и V (Лондонского) (1907) съездов РСДРП. С 1923 года член РКП(б).

Административная деятельность 
 1916 — заведующий отделом статистики Особого совещания по топливу;
 1918—1919 — заведующий отделом статистики Петроградского областного комиссариата труда;
 1919—1923 — заведующий отделом статистики Наркомтруда и ВЦСПС;
 1921—1937 — в Госплане. В 30-е годы заместитель председателя Госплана СССР, член Президиума. В 1932—1934 годах заместитель начальника Центрального управления народнохозяйственного учёта (ЦУНХУ).
 1942—1946 — Заместитель председателя Совета филиалов АН СССР, член Комиссии Президиума АН СССР по разработке проблем мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана для нужд фронта.
 1943—1951 — член Совета научно-технической экспертизы Госплана СССР.

Известно его высказывание «Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие».

Преподавательская деятельность 
Преподавал в следующих учебных заведениях:
 1921—1923 — МГУ, профессор по кафедре прикладной экономики, кафедры теории и техники статистики и экономической статистики;
 1929—1930 — Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова;
 1931—1950 — Московский государственный экономический институт, также входил в учёный совет МФЭИ;
 1946—1950 — Московский финансовый институт (преподавал и руководил аспирантами);
 1948—1974 — Академия общественных наук при ЦК КПСС.

Научная деятельность 
Научно-публицистическую деятельность начал в 1897 году.

В 1931—1957 годах член Совета по изучению производительных сил. В 1942—1946 годах заместитель председателя Совета филиалов и баз АН СССР. В 1947—1952 годах заведующий сектором истории народного хозяйства Института экономики АН СССР.

Станислав Густавович скончался 25 января 1974 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Научные взгляды 
Активный участник дискуссий 1920-х годов о перспективном плане, проводившихся в стенах Госплана СССР, Коммунистической академии, ВСНХ СССР. Сторонник телеологического направления в планировании.

Под руководством Струмилина была разработана первая в мире система материальных балансов.

Автор более 700 работ в области экономики, статистики, управления народным хозяйством, планирования, демографического прогнозирования, политэкономии социализма, экономической истории, научного коммунизма, социологии, философии.

Автор одного из методов построения индекса производительности труда, получившего название индекс Струмилина.

Исследуя проблемы экономической эффективности образования, сформулировал закон убывающей продуктивности школьного обучения, согласно которому с возрастанием количества ступеней обучения снижается его экономическая рентабельность для государства, а квалификация рабочих повышается медленнее, чем число лет, затраченных на его обучение.

Исследовал зависимость между степенью квалифицированности работников и сроками их обучения. Им установлены методы определения оптимального периода школьного обучения и размеров расходов на образование каждого рабочего с учётом роста национального дохода государства — введение всеобщего начального образования дало в СССР экономический эффект,  превышающий затраты на его организацию; рентабельность начального обучения для лиц физического труда  превысила себестоимость обучения, а капитальные затраты на него окупились через .

Выводы Струмилина о высокой рентабельности обучения в вузах преимущественно малоимущих выходцев из рабочих и крестьян подтверждали окупаемость бесплатного высшего образования и содержания студентов за государственный счёт, а также давали возможность обосновать обязательную трёхлетнюю работу выпускников вузов по распределению, установление им заработной платы на уровне не ниже чем для квалифицированных рабочих.

Награды и почётные звания 
 Герой Социалистического Труда (28.01.1967)
 4 ордена Ленина (10.06.1945; 19.09.1953; 04.02.1957; 28.01.1967)
 орден Октябрьской Революции (24.05.1971)
 орден Трудового Красного Знамени (21.02.1936)
 медаль «За трудовую доблесть» (15.03.1960)
 другие медали
 Ленинская премия в области науки за 1958 год — за книгу «История чёрной металлургии в СССР» (1954).
 Сталинская премия первой степени в области науки за 1941 год (экономические науки) — за коллективную работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны».
 иностранный член Польской академии наук (1967) и Румынской академии.
 почётный член Демографического общества при Чехословацкой академии наук.
 почётный доктор Ягеллонского университета в Кракове (Польша, 1966), Варшавского университета,  в Бухаресте (Румыния, 1971).

Список произведений

Книги и статьи 
 
 Трудовые потери России в войне. М., 1922;
   = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бог и свобода: о вере и неверии. — М.: Госполитиздат, 1961. — 98 с. — (Научно-популярная библиотечка по атеизму)
 
 
 
 
 Общественный прогресс в СССР за 50 лет (Вопросы экономики. 1969, № 11).

Собрания сочинений

Примечания

Литература 
 Актуальные проблемы экономической науки в трудах С. Г. Струмилина. К 100-летию со дня рождения. М., 1977.
 
 Станислав Густавович Струмилин. М., 1947. (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. экономическая. Вып. 1)
 Станислав Густавович Струмилин. 2-е изд. М., 1954. (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. экономическая. Вып. 1)
 Станислав Густавович Струмилин / сост. Г. Н. Финашина; вступит. ст. Л. Е. Минца. 3-е изд. М.: Наука, 1968. — 160 с. (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия экономики. Вып. 4)
 Проблемы экономической науки и практики: Сборник статей, посвящённый 95-летию С. Г. Струмилина. М., 1972.

Ссылки 
 
 
 Биографический очерк
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 

Демографы России
Статистики России
Статистики СССР
Марксисты
Делегаты IV съезда РСДРП
Делегаты V съезда РСДРП
Меньшевики
Сосланные в Вологду
Сосланные в Вологодскую губернию
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели факультета советского права МГУ
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Работники Госплана СССР
Сотрудники Института экономики РАН
Члены-корреспонденты Румынской академии
Почётные доктора Варшавского университета
Почётные доктора Ягеллонского университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Мемуаристы СССР